FBN bezeichnet als Abkürzung:

 Federal Bureau of Narcotics; US-amerikanische Anti-Drogenbehörde
 Forschungsinstitut für die Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere, heute Forschungsinstitut für Nutztierbiologie 
 Fox Business Network; US-amerikanisches Nachrichtensendung
 Belgischer Naturistenverband (FBN)

FBN

pt:FBN